Partícula puede referirse a:

Física y Química 
Partícula, pequeño objeto al que se le atribuyen propiedades físicas y químicas
 Partícula subatómica, constituyente de la materia, que a su vez puede ser:
 una partícula elemental,
 una partícula compuesta,
 una partícula virtual,
 una partícula hipotética,
 un fotón, (véase dualidad onda-partícula).
 Partículas alfa y beta producidas en las desintegraciones radiactivas.
 Partícula puntual, abstracción de un cuerpo dotado de masa, o una parte de él, concentrada idealmente en un punto, y agrupadas, a veces, formando un sistema de partículas.
  Partícula, componente de la fase dispersa de una suspensión coloidal.

Lingüística 
 Partícula gramatical, concepto lingüístico en desuso para ciertos morfemas.

Otros 
 Partículas en suspensión, acumulación de diminutas piezas de sólidos o de gotitas de líquidos en la atmósfera ambiental.
 Partículas minerales,  pequeños elementos perceptibles a simple vista que conforman la estructura de una roca.
 En gráficos por ordenador, un elemento de un sistema de partículas (simulación).

Enlaces externos